est un nom de famille. Les personnes notables portant le nom de famille comprennent: 
 Andrew Lycett, biographe et journaliste anglais 
 Eustace Lycett (1914–2006), artiste britannique d'effets visuels 
 Gwendolyn Lycett (1880-1954), patineuse artistique britannique 
 Joe Lycett, comédien anglais 
 John Lycett (1804–1882), paléontologue anglais
 Joseph Lycett (1774–1825), portraitiste et peintre miniature, actif en Australie 
 Randolph Lycett (1886-1935), joueur de tennis en double masculin

Voir aussi 

 Candida Lycett Green (1942–2014), auteur britannique, épouse de Rupert
 Rupert Lycett Green (né en 1938), créateur de mode britannique